Citra () имеет несколько значений.
 Coca-Cola Citra — безалкогольный газированный напиток, производимый The Coca-Cola Company.
 Citra (эмулятор) — эмулятор Nintendo 3DS.